Лоранце () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 1003 человека (2008 г.), плотность населения составляет 251 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 10010. Телефонный код — 0125.

Покровителями коммуны почитаются святой Фирмин Амьенский, празднование 25 сентября, и святой Лаврентий.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.loranze.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/